Manuel Torres est un nom porté par :

 Manuel Montt (1809-1880), de son nom complet Manuel Francisco Antonio Julián Montt Torres, président du Chili.
 Manuel Torres (1930-2014), Manuel Torres Pastor, footballeur espagnol.
 Manuel Torres (1978-), footballeur panaméen.
 Manolo Torres (1938-2018), de son vrai nom Manuel Torres, sculpteur espagnol.
 Juan Manuel Torres (1938-1980), réalisateur mexicain.
 Juan Manuel Torres (1985-), footballeur argentin.

Voir aussi 
 Manuel Torre